James Cox, Jim Cox; Jamie Cox
 James Cox – brytyjski zapaśnik, olimpijczyk z 1908
 James M. Cox (1870–1957) – amerykański polityk, redaktor i wydawca prasowy, gubernator i kongresmen z Ohio, kandydat na urząd prezydenta
 Jim Cox (ur. 1945) – australijski polityk
 Jim A. Cox (ur. 1960) – amerykański polityk
 Jim Cox – amerykański muzyk i kompozytor
 Jamie Cox (ur. 1969) – australijski krykiecista
 James Cox (ur. 1975) – amerykański reżyser
 Jamie Cox (ur. 1986) – brytyjski bokser